Stranger than Fiction Original Soundtrack is de soundtrack van de film Stranger than Fiction uit 2006. De film werd geregisseerd door Marc Forster en geschreven door Zach Helm.

Compositie
De muziek voor deze soundtrack bevat originele muziek van de samenwerking tussen Brian Reitzell (Redd Kross, soundtracks van Marie-Antoinette, Lost in Translation, The Virgin Suicides en Thumbsucker) en Britt Daniel (singer/ songwriter van Spoon), maar daarnaast ook een combinatie van indierocknummers van meerdere artiesten, waaronder Spoon. In de film zijn bijna alle nummers van Spoon instrumentale versies, maar op de echte soundtrack wordt er ook bij gezongen.

Reitzell vertelt over de samenwerking:

"When I was approached to do the music for Stranger than Fiction, I thought it might be the perfect occasion for Britt Daniel and I to collaborate...I was basically scoring the film with Spoon songs - it created a kind of sonic thread that had just the right amount of nervy melody and rich, simplistic tone I thought suited Zach's story and Marc's vision of the film. The actual ‘job’ of scoring that Britt and I were so excited about doing together became a much easier task since the existing and newly remixed music worked so well. For this soundtrack album, it seemed appropriate to include the full vocal versions of the songs so you can hear them in all their glory as the band originally intended."

Tracks
 "The Book I Write" (Spoon) – 2:13
 "Going Missing" (Maxïmo Park) – 3:41
 "(I'd Go The) Whole Wide World" (Wreckless Eric) – 2:59
 "Flours" (Britt Daniel/Brian Reitzell) – 1:05
 "The Way We Get By" (Spoon) – 2:41
 "Mind Your Own Business" (Delta 5) – 3:10
 "Bottles and Bones (Shade and Sympathy)" (Califone) – 5:32
 "Writer's Block"(Britt Daniel/Brian Reitzell) – 2:22
 "My Mathematical Mind" (Spoon) – 5:01
 "La Petite Fille De La Mer" (Vangelis) – 5:52
 "That's Entertainment (Demo Version)“ (The Jam) – 3:13
 "Dubbing in the Back Seat" (The Upsetters) – 3:18
 "Auditor" (Britt Daniel/Brian Reitzell) – 1:52
 "Vittorio E" (Spoon) – 3:14
 "In Church (Cyann and Ben Remix)" (M83) – 6:56

Het nummer "Love You" van Free Design werd wel vermeld in de credits van de film, maar staat niet op de soundtrack.

Externe links
 Columbia Records: Stranger than Fiction site
 Stranger than Fiction soundtrack Soundtrack vragen, antwoorden en andere informatie over muziek.

Muziekalbum uit 2006
Filmmuziek